Памятник жертвам Кавказской войны — памятник (мемориал) посвящённый жертвам Кавказской войны, расположенный в различных городах Северного Кавказа и Закавказья. 

 Памятник жертвам Кавказской войны (Майкоп)
 Памятник жертвам Кавказской войны (Нальчик) 
 Памятник жертвам Кавказской войны (Сочи)
 Памятник жертвам Кавказской войны (Сухум)
 Памятник жертвам Кавказской войны (Черкесск)